

Lokalizacje

Niemcy 
 Falkenberg – dzielnica Berlina
 Falkenberg – dzielnica gminy Altmärkische Wische w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Falkenberg – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland
 Falkenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Falkenberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth
 Falkenberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Falkenberg/Elster – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster

Polska 

 Falkenberg nad Wiarem – dawna wieś, w powiecie przemyskim
Dawne nazwy miejscowości:
 Jastrzębniki
 Niemodlin
 Sokolec

Szwajcaria 
 Falkenberg – dawna nazwa gminy Montfaucon

Szwecja 
 Falkenberg – miasto
 Falkenberg – stacja kolejowa w Falkenbergu
 Falkenberg – gmina

Osoby 
 Bob Falkenberg – hokeista Detroit Red Wings
 Jan Falkenberg – dominikanin

Inne 
 Falkenberg – zamek

Zobacz też 
  Falkenberg-Höhe